ТРИЗ может означать:
 Теория решения изобретательских задач.
 Трудноизвлекаемые запасы (нефти).